Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 206 dans le monde.

 Route fédérale 206 en Allemagne
 Route 206 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 206 au Québec, Canada
 Route régionale 206 en Slovénie
  dans certains pays